Тиррены (аттич. ) или тирсены (ионич. греч. , дорич. греч. ) — термин, которым древнегреческие авторы обозначали некие негреческие племена, обитавшие вокруг Греции (в частности, Геродот называл жителей острова Лемнос то пеласгами, то тирренами). Начиная с VI—V веков до н. э. данный термин однозначно ассоциируется с этрусками, что подтверждается двуязычными надписями.

Тиррен — персонаж-эпоним древнегреческой мифологии.

По мнению И. М. Дьяконова, тирсенам соответствует народ TRS (турша) из числа «народов моря».

В честь тирренов названо Тирренское море и столица Албании Тирана.

Примечания

Ссылки 
 A Greek-English Lexicon

Племена Древней Греции
Исчезнувшие народы
Этруски